Franz Karger ist der Name folgender Personen:

* Franz Karger (Politiker, 1877) (1877–1943), deutscher Politiker (SPD)
 Franz Karger (Politiker, 1917) (* 1917), österreichischer Politiker (KPÖ)